Мёнье (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мёнье, Тома (род. 1991)   —  бельгийский футболист. 
 Мёнье, Шарль (1903-1971) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.